Birger Jacobsson kan syfta på:

* Birger Jacobsson (1890–1974), svensk jurist
 Birger Jacobsson (född 1949), svensk fotbollsspelare